Мотвани — фамилия. Известные носители:

 Мотвани, Пол (род. 1962) — шотландский шахматист, гроссмейстер (1992).
 Мотвани, Раджив (1962—2009) — американский учёный индийского происхождения, профессор информатики Стэнфордского университета.
 Мотвани, Хансика (род. 1991) — индийская актриса.